Mistrzostwa Algierii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 27 i 28 lipca w Algierze. 

Podczas mistrzostw Sonia Halliche wynikiem 3,70 wyrównała nowy rekord Algierii w skoku o tyczce, a Zahra Badrane rezultatem 46,33 poprawiła rekord kraju w rzucie oszczepem.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Algierii
Sport w Algierze
2011 w Algierii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce
Historia Algieru